Stanzani ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Stanzani (1906–1977), Schweizer Bildhauer und Maler
 Ludovico Stanzani (1793–1872), italienischer Architekt und Kunstsammler in der Ukraine